Stephen Foster (componist) : Amerikaans componist en tekstschrijver
 Stephen Foster (triatleet) : Amerikaans triatleet
 Stephen Foster (voetballer) : Engels voetballer